Rimac ist der Familienname folgender Personen:

 Mate Rimac (* 1988), kroatischer Unternehmer und Erfinder
 Slaven Rimac (* 1974), kroatischer Basketballspieler und -trainer 

Rímac steht für:

 Distrikt Rímac, Stadtbezirk der Region Lima Metropolitana in Peru
 Río Rímac, Fluss in diesem Distrikt

Siehe auch:
 Rimac Automobili
 Rimac Concept One